Teetlum (Fries: Teatlum), een andere naam voor het Duivenhok, nabij Tzum
Teetlum (buurtschap), een buurtschap in Franekeradeel